Heterotis (vissen), geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de beentongvissen
 Heterotis (plant), plantengeslacht uit de familie Melastomataceae